Guillermo Andrés Venegas Arteaga es un personaje ficticio de la serie chilena Los Venegas de Televisión Nacional de Chile, interpretado por Jorge Gajardo.

Información del personaje 
Nació en Santiago en 1936, estudió en el Instituto Nacional fue un destacado alumno, luego conoció a Silvia Maturana y se casaron y tuvieron dos hijos llamados Guillermo Venegas Jr. y Paola Venegas.

Es unos de los mejores amigos de compadre moncho (Alfonso Cabrera) y un acérrimo hincha del club Universidad de Chile. 

Guillermo es el padre de familia. Actualmente está jubilado (desde el 2007), pasando el día en casa, sin embargo antes tuvo múltiples oficios: en una empresa de aseo, importaciones, un local de venta de huevos, y en una oficina donde su jefe era el señor Retamales hasta que Venegas se convirtió en el jefe en 2000.

Véase también 
 Los Venegas

Personajes de Los Venegas